Аројо Какао има више значења:

 Аројо Какао (Сан Фелипе Халапа де Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Какао (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Какао, Аројо Лодо (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Какао (Сантијаго Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику